Giustini ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Giustini (* 1923), italienischer Schauspieler
 Filippo Giustini (1852–1920), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Lodovico Giustini (1685–1743), italienischer Komponist
 Oscar Giustini, italienischer Stuntman und Schauspieler